Leśna Podlaska peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Leśna Podlaska, une gmina rurale de la powiat de Biała Podlaska 
 Leśna Podlaska, un village, chef-lieu de la gmina de même nom